Sobrado (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Sobrado (Galicië), gemeente in de Spaanse provincie A Coruña in de regio Galicië
 Sobrado (Castilië en León), gemeente in de Spaanse provincie León in de regio Castilië en León
 Sobrado (Castelo de Paiva), plaats in de Portugese gemeente Castelo de Paiva
 Sobrado (Valongo), plaats in de Portugese gemeente Valongo